Adam Duda (ur. 29 kwietnia 1991 w Gdańsku) – polski piłkarz występujący na pozycji napastnika. W Ekstraklasie, w barwach Lechii Gdańsk rozegrał 26 spotkań i zdobył 5 bramek. W latach 2017-2018 zawodnik Bałtyku Gdynia.

Statystyki kariery 
 Aktualne na dzień 12 grudnia 2020

Bibliografia 
  
 

Urodzeni w 1991
Polscy piłkarze
Piłkarze Lechii Gdańsk
Piłkarze Chojniczanki Chojnice
Piłkarze Widzewa Łódź
Piłkarze Pogoni Siedlce
Piłkarze Rozwoju Katowice
Piłkarze Bałtyku Gdynia
Ludzie urodzeni w Gdańsku